BSE heeft meer dan een betekenis:

 Baku Stock Exchange, de effectenbeurs van Bakoe, Azerbeidzjan
 Bombay Stock Exchange, de effectenbeurs van Bombay, India
 Brussels Stock Exchange ofwel Euronext Brussels
 Bezinkingssnelheid van de erytrocyten, een laboratoriumbepaling op bloed
 Black Sun Empire, een drum and basscollectief uit Utrecht 
 Boviene spongiforme encefalopathie, gekkekoeienziekte